Hauger FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 14 de outubro de 1969. Sua sede fica em Bærum.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1969
Clubes de futebol da Noruega